Jan z Valdštejna, také Jan z Waldsteinu, německy Johann von Waldstein může být příslušník šlechtického rodu Valdštejnů (Waldsteinů):

 Jan († po 1323), syn Zdeňka z Valdštejna (1260 – asi 1304)
 Jan († 1461), syn Heníka z Valdštejna († 1418)
 Jan († po 1463), syn Voka z Valdštejna († po 1423)
 Jan († před 1466), syn Zdeňka Brtnického z Valdštejna († asi 1466), manžel Kateřiny z Konice († po 1466)
 Jan (15. století), syn Hynka (Heníka) Brtnického z Valdštejna († před 1459)
 Jan starší Skalský († 1506), syn Heníka (Hynka) ze Skal z Valdštejna († 1447), držel Štěpanice, koupil Hořice, manžel Anny Rašínové z Rýzmburka
 Jan (* 1548) z brtnické větve, syn Zdeňka Brtnického z Valdštejna († 1561), zdědil Moravské Budějovice
 Jan starší († 1540), syn Hynka z Valdštejna na Krupce († 1479/1482)
 Jan mladší († 1548), syn Jana staršího z Valdštejna († 1540), pán na Krupce, Hradištku, Újezdě, Dlažkovicích, Břežanech, manžel Uršuly Vlinské z Vliněvsi
 Jan († 1560), syn Jiřího z Valdštejna († 1533), manžel Kateřiny Špetlové z Janovic († po 1541)
 Jan mladší († 1576) z hrádecké větve, nejvyšší zemský sudí (1554–1570) a nejvyšší komorník (1570–1570), koupil Komorní Hrádek, syn Viléma z Valdštejna (1475–1557), manžel Elišky Krajířové z Krajku († 1565) a později Magdaleny z Vartenberka († 1592)
 Jan (po 1520–1572), syn Zdeňka z Valdštejna († 1525), manžel Salomeny Slavatové z Chlumu († 1563) a poté Johanny Škopkové z Bílých Otradovic († 1583)
 Jan nejstarší († 1597) z žehušické větve, syn Albrechta z Valdštejna († 1545),  pán na Újezdě, Tuřích a Sedčicích, manžel Marie Svitákové z Landštejna (asi 1529–1589)
 Jan mladší (asi 1553–1593), syn Jiřího z Valdštejna (1519–1584), manžel Elišky Supové z Fulštejna
 Jan mladší († 1599), syn Albrechta z Valdštejna († 1549), manžel Kateřiny Andělky z Ronovce († po 1590)
 Jan mladší († před 1619), syn Karla z Valdštejna (1549–1604)
 Jan (17. století), syn Hanibala z Valdštejna (1576–1637)

nebo s dalším jménem (abecedně)
 Jan Adam Josef Inocenc Václav Michael Adolf (* 1698), syn Karla Arnošta z Valdštejna (1661–1713)
 Jan Antonín Albrecht (1714–1781), syn Jana Jáchyma Karla Antonína z Valdštejna (1679–1763)
 Jan Bedřich (1644–1694), královéhradecký biskup, syn Maximiliána z Valdštejna (před 1600–1655)
 Jan Bedřich (1756–1812), biskup Graz-Seckau, syn Emanuela Filiberta z Valdštejn-Vartenberka (1731–1775)
 Jan Ferdinand (1703–1704), syn Ferdinanda Rudolfa z Valdštejna (1675–1757)
 Jan František Arnošt Heřman z Valdštejna (1705–1748), syn Františka Josefa Oktaviána Ladislava z Valdštejna (1680–1722), manžel Marie Alžběty z Fürstenbergu
 Jan Jáchym Karel Antonín (1679–1763), syn Leopolda Viléma I. z Valdštejna (1650–1691)
 Jan Jiří z hostinské větve, syn Viléma IV. z Valdštejna (asi 1547–1595), bratr vojevůdce Albrechta z Valdštejna (1583–1634)
 Jan Josef (1684–1731), nejvyšší maršálek, syn Ferdinanda Arnošta Josefa z Valdštejna (1654–1708), zdědil Duchcov - Horní Litvínov, Křivoklát, manžel Eleonory Marie z Valdštejna (1687–1749)
 Jan Josef Antonín (1766–1846), syn Františka Otty Václava z Valdštejna (1729–1790)
 Jan Karel Ferdinand (1617 – po 1648), syn Adama mladšího z Valdštejna (1570–1638), manžel Elišky Barbory Berkové z Dubé (* 1629)
 Jan Karel Ferdinand († 1708), syn Jana Viktorina Karla z Valdštejna (1616 – před 1673), manžel Anny Marie Švihovské z Rýzmberka
 Jan Karel František (1707–1774), syn Jana Jáchyma Karla Antonína z Valdštejna (1679–1763)
 Jan Kryštof (16. století), syn Vojtěcha z Valdštejna († 1562)
 Jan Kryštof (1577–1616), syn Jiřího z Valdštejna (1519–1584), manžel Mandaleny Sezimové z Ústí († po 1601)
 Jan Kryštof († 1632 nebo po 1634), syn Viléma z Valdštejna († asi 1593), manžel Kateřiny Růženy Ullersdorfové z Němčí († 1648)
 Jan Kryštof (1608–1655), 1632 povýšen do šlechtického stavu, syn Bartoloměje z Valdštejna (1578–1617), manžel Lidmily Kateřiny Markéty Kunešové z Lukavec († po 1655)
 Jan Maxmilián (1652–1668), syn Ferdinanda Arnošta z Valdštejna († 1657)
 Jan Nepomuk (1809–1876), syn  Emanuela Jana Baptisty Josefa Leodegara z Valdštejn-Vartenberka (1773–1829), manžel Marie Terezie Zichy de Zich et Vásonykeö (1813–1868) a poté Adelheid Kálnokyové z Köröspataku (1843–1905)
 Jan Nepomuk Václav (1763–1838), syn Františka Otty Václava z Valdštejna (1729–1790)
 Jan Prokop (* 1709), syn Ferdinanda Rudolfa z Valdštejna (1675–1757)
 Jan Šebestián (16. století), syn Vojtěcha z Valdštejna († 1562)
 Jan Václav Arnošt Josef Leopold Vilém (1685–1731), syn Leopolda Viléma I. z Valdštejna (1650–1691), manžel Marie Barbory Pálffyové z Erdödu (1694–1769)
 Jan Václav Ignác (1674–1713), kanovník v Olomouci, syn Jana Karla Ferdinanda z Valdštejna († 1708)
 Jan Viktorin Karel (1616 – před 1673), syn Adama mladšího z Valdštejna (1570–1638), manžel Marie Polyxeny Hrzánové z Harasova († 1663) a poté Evy Ludmily Matyáše z Glauchenu
 Jan Vilém († 1580), syn Kryštofa z Valdštejna († 1576)
 Jan Vilém († po 1616), syn Hanibala z Valdštejna (1576–1622), manžel Polyxeny Zuzany Jörgerové z Tolletu († 1617)
 Jan Vincenc Ferrerius (1731–1797), syn Jana Františka Arnošta Heřmana z Valdštejna (1705–1748), manžel Žofie ze Šternberka (1738–1803)
 Jan Vojtěch (16. století), syn Kryštofa z Valdštejna († 1576)
 Jan Vojtěch († po 1618), syn Vojtěcha z Valdštejna († 1562), manžel Rosiny z Pernstorfu († po 1622)

Související články 
 Valdštejnové